La Fiat Penny est un petit véhicule utilitaire réalisé par le constructeur italien Fiat LCV, devenu Fiat Professional. Il était fabriqué au Brésil dans l'usine de Betim.

Histoire  
Comme pour tous les modèles utilitaires, le constructeur italien utilise les noms des anciennes monnaies romaines. Le Fiat Penny n'échappe pas à cette règle. 

Fiat avait lancé, en 1976, son petit utilitaire 127 Fiorino qui a connu un franc succès en Europe, au point de le fabriquer également dans ses usines d'Amérique du Sud, ses filiales brésilienne Fiat Automoveïs et argentine Fiat Concord. À partir de 1980, le Fiorino ne sera plus fabriqué qu'au Brésil pour tous les marchés mondiaux. Sa commercialisation fut arrêtée en Europe au milieu des années 1980 mais Fiat voulant conserver ses parts de marché, conçut une version spécifique d'un petit véhicule dérivé d'une berline, selon l'évolution des choix de la clientèle européenne.

C'est ainsi qu'est née la Fiat Penny, dérivée de la Fiat Elba 3 portes, produite au Brésil. Ce modèle ne sera jamais commercialisé en Amérique du Sud pour ne pas concurrencer le modèle phare dans son secteur, le Fiorino. Alors que le Fiorino n'a jamais été adapté pour la conduite à droite (Grande Bretagne), la Fiat Penny sera proposée pour la conduite à gauche et à droite. Sur les marchés britanniques et néo-zélandais, il prendra le nom de Cityvan.

Ce modèle reprend la carrosserie de la Fiat Elba 3 portes en remplaçant les vitres latérales arrière par des éléments tôlés. Équipé des moteurs essence de 1,1 et 1,3 litres ou diesel 1,6 litre, il n'a pas connu une grand succès commercial, beaucoup lui préféraient la Fiat Elba, version break de la Duna, puis la Duna SW.

Véhicule utilitaire
Automobile des années 1980
Automobile des années 1990
Utilitaire Fiat